Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Tashkent Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše nasazená Srbka Bojana Jovanovská, jež se opět probojovala do finále.

Singlovou soutěž vyhrála třetí nasazená Italka Karin Knappová, která ve finále zdolala Jovanovskou ve dvou setech 6–2 a 7–6. Na okruhu WTA Tour si tak připsala premiérovou turnajovou trofej kariéry, když v průběhu soutěže neztratila ani jeden set.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Bojana Jovanovská (finále)
  Irina-Camelia Beguová (2. kolo)
  'Karin Knappová (vítězka)
  Lara Arruabarrenová (1. kolo)
  Donna Vekićová (2. kolo)
  Misaki Doiová (2. kolo)
  Anna-Lena Friedsamová (1. kolo)
  Danka Kovinićová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Bojana Jovanovská
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=7
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=WC
|RD1-team2= Nigina Abduraimovová
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=5
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Karin Knappová
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=Q
|RD1-team4= Lesja Curenková
|RD1-score4-1=3
|RD1-score4-2=3
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Bojana Jovanovská
|RD2-score1-1=2
|RD2-score1-2=64
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= Karin Knappová
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=77
|RD2-score2-3=
}}

 Horní polovina 

|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15= L Kičenok
|RD1-score15-1=77
|RD1-score15-2=77
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= D Kovinić
|RD1-score16-1=65
|RD1-score16-2=62
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= B Jovanovski
|RD2-score01-1=78
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= A Kudrjavceva
|RD2-score02-1=66
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=3

|RD2-seed03=
|RD2-team03= U Radwańska
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=5
|RD2-team04= D Vekić
|RD2-score04-1=3
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=WC
|RD2-team05= N Abduraimova
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= A Panova
|RD2-score06-1='''6
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=4

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2014